Plaats in Indonesië
 Paku Haji (Pakuhaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Paku Haji (Pondok Kubang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu

Zie ook 
 Pakuhaji (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam